Росси́тто () — итальянская фамилия:

 Росситто, Анджело (1908—1991) — американский актёр-карлик.
 Росситто, Фабио (род. 1971) — итальянский футболист.

См. также
 Россетто
 Росситер
 Росси
 Росс